Alianza Progresista puede referirse a:

 La Alianza Progresista, un foro internacional de partidos políticos. 
 La Alianza Progresista, un partido político uruguayo.
 La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, un partido político europeo.
 La Alianza Progresista Unida, una coalición política de India.